Reichstagswahlkreis 22 steht für folgende Wahlkreise:

 Reichstagswahlkreis Regierungsbezirk Danzig 5, deutsches Kaiserreich
 Wahlkreis Hessen-Darmstadt, Weimarer Republik (1920), siehe Liste der Wahlkreise und Wahlkreisverbände der Weimarer Republik #Wahlkreise und Wahlkreisverbände 1920
 Wahlkreis Düsseldorf Ost, Weimarer Republik (1924–1933), siehe Liste der Wahlkreise und Wahlkreisverbände der Weimarer Republik #Wahlkreise und Wahlkreisverbände 1924–1933